Pastilla, forma farmacèutica d'administració.
 Pastilla electromagnètica